

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Jaracz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Jaracz – część wsi Śmiłowo w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory

Osoby o nazwisku Jaracz 
 Barbara Jaracz – polska szachistka
 Jacek Jaracz – polski sumita
 Paweł Jaracz – polski szachista
 Stefan Jaracz – polski aktor
 Theodore Jaracz – członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy